Александер Люнггор (; род. 27 марта 1990, Кёге) — датский гандболист, выступающий за французский клуб Сен-Рафаэль и сборную Франции.

Карьера 
Клубная
Александер Люнггор в 2013 году пришёл в клуб Сен-Рафаэль. В июле 2016 года, Александер Люнггор продлил контракт на 3 года 
В сборной
В сборной Александер Люннгор сыграл 7 матча и забил 7 голов.

Статистика 
Статистика Александера Люнггора
Статистика Александера Люнггора в сезоне 2017/18 указана на 1.6.2018

Примечания 

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Дании
Игроки ГК «Сен-Рафаэль Вар»